Мария Китаева:
 Китаева, Мария Владимировна — телеведущая, актриса, советник министра обороны РФ.
 Китаева, Мария Петровна — передовик сельскохозяйственного производства, доярка, Герой Социалистического Труда.